Anders Åberg kan avse

 Anders Åberg (1945–2018), konstnär
 Anders Åberg (borgmästare) (aktiv 1713–1737), borgmästare i Åmål
 Anders Åberg (skådespelare) (1948–2020), skådespelare
 Anders Åberg (musiker) (1960–) Klarinettist i Malmö operaorkester och lärare på Musikhögskolan i Malmö.